Buoni o cattivi – album di Vasco Rossi del 2004
 Buoni o cattivi – singolo di Vasco Rossi del 2004
 Buoni o cattivi – tour di Vasco Rossi
 Buoni o cattivi - programma televisivo di Italia 1 del 2021 condotto da Veronica Gentili